Virgen de Caacupe puede referirse a:

 Santuario Virgen de Caacupé: en Caacupé, Paraguay, el origen de su nombre, la leyenda  descripción de la imagen y  otros detalles; o
 Parroquia Virgen de Caacupé, en la localidad de Berazategui, Buenos Aires, Argentian.